Жак Томелен, також Жак-Дені Томелен, Александр-Жак-Дені Томелен (, приблизно 1635, Париж — 28 жовтня 1693, Париж) — французький композитор та органіст.

Твори 
Для органа:
 Œuvres de Jacques Thomelin, éd. Nicolas Gorenstein. Paris : Chanvrelin, 2006 (CHAN 059), 22 p.
 Багато органних творів зберігаються в рукописному вигляді Bruxelles BR : MS III 926. Éditées par Léon Kerremans dans le supplément de L'organiste, 1966 (Bas-Oha : Union Wallonne des Organistes, 1966)
Для клавесина:
 Allemande de Mr Thomelin. Manuscrit, Berkeley UL : Hargrove Music Library MS 1365 (Borel manuscript). Voir Moroney 2005.
 Allemande de M. Thomelin. Manuscrit, début du XVIIIe siècle, 4 p. Paris BNF (Mus.) : VM7-1817 (BIS) (інша, ніж попередня).

Примітки 

Французькі композитори